Tranutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tranutjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Tranutjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Lill-Tranutjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Stor-Tranutjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (3,94 ha)
Tranutjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (7,05 ha)

Se även
Trantjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn